Favero è un cognome italiano. Variante di Favaro.

Persone
 Giulio Favero – chitarrista e produttore discografico
 Giuseppe Favero – ex ciclista italiano
 Lorenzo Favero – pittore italiano
 Luciano Favero – ex calciatore italiano
 Mafalda Favero - nome d'arte di Giuseppina Favero - soprano italiano
 Nicoletta Favero – politica italiana
 Riccardo Favero – direttore d'orchestra italiano
 Sebastiano Favero – ingegnere italiano
 Umberto Favero – calciatore italiano
 Vito Favero – ex ciclista italiano
 Antonio Dal Favero – scrittore e pittore italiano